

Personnages vénérés pour leur sainteté

Lieux
 Québec:
 Saint-Donat, municipalité de paroisse canadienne du Québec (La Mitis),
 Saint-Donat, municipalité canadienne du Québec (Matawinie),
 France:
 Saint-Donat, commune française du Puy-de-Dôme,
 Saint-Donat, ancienne commune française de la Haute-Savoie, aujourd'hui intégrée à Alby-sur-Chéran,
 Châteauneuf-Val-Saint-Donat, commune française du département des Alpes-de-Haute-Provence,
 Saint-Donat-sur-l'Herbasse, commune française du département de la Drôme,
 Algérie:
 Saint-Donat, ancien nom de Tadjenanet, dans le département de Constantine en Algérie,

Édifices
 Église Saint-Donat à Arlon en Belgique
 Église Saint-Donat à Grandvoir en Belgique
 Église Saint-Donat à Zadar en Croatie
 Église Saint-Donat à Montfort dans les Alpes-de-Haute-Provence en France
 Église Saint-Donat à Sonnaz en France.
 Église Saint-Donat à Cuvat en France.

Voir aussi 
 

Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France